Blackfield — совместный музыкальный проект основателя и ведущего вокалиста группы Porcupine Tree Стивена Уилсона и известного израильского рок-певца Авива Геффена.

История 

В 2000 году Авив Геффен, являвшийся большим поклонником Porcupine Tree, пригласил группу выступить с концертом в Израиле. Между Авивом Геффеном и лидером Porcupine Tree, Стивеном Уилсоном, завязались дружеские отношения, и музыканты решили работать вместе (в частности, Авив Геффен принял участие в записи альбома In Absentia в качестве сессионного бэк-вокалиста). Хотя первоначально музыканты планировали записать мини-альбом в 2001 году, их первым большим совместным проектом стала долгоиграющая пластинка под названием Blackfield, вышедшая в 2004 году в Израиле и Европе, а в 2005 году в США.

В начале 2004 года группа впервые выступила с концертами в Израиле на нескольких телевизионных промоакциях. В то время в состав группы входил барабанщик Крис Мэйтленд, игравший в Porcupine Tree с 1993 по 2002 год. Впоследствии его сменил Tomer Zidkyahu, брат Nir’а Zidkyahu (являлся сессионным музыкантом в составе Genesis в 1997—1998 годах), для европейского турне, состоявшегося осенью 2004 года.

Кроме 7 оригинальных композиций группа также записала «Scars», «Cloudy Now» and «Glow» (не записывавшиеся до 2006 года сольные работы Геффена, часто исполнявшиеся им на концертах), переведенные на английский язык Стивеном Уилсоном, и песню группы Porcupine Tree «Feel So Low» с вокалом Геффена на иврите (он исполнял эту песню на своих концертах).

Следующий альбом группы, Blackfield II, вышел в феврале 2007 года в Европе и в марте того же года в США. Для поддержки альбома Blackfield отправились в турне по Европе, в ходе которого их сопровождала прог-рок-группа Pure Reason Revolution.

В 2007 году группу покинул клавишник Даниэль Саломон, продолживший успешную сольную карьеру. На его место был принят Эран Мительман (Eran Mitelman), бывший клавишник популярной израильской хард рок-группы HaYehudim.

В интервью 2008 года Стивен Уилсон рассуждал о будущем группы Blackfield так:

Что касается наших планов, я думаю, мы начнем работу над новым материалом. Я почти не сомневаюсь в том, что будут новые записи. Это касается и No-Man, и других моих проектов. Нет никакой причины прекращать работу над ними до тех пор, пока есть, о чем петь.

I think we’re going to tentatively start working on some new songs and that’s as far as we’ve got regarding planning. I think there almost certainly will be another record. As with No-Man and my other projects, there’s no reason to stop doing them as long as the music keeps flowing.

В январе 2009 года Геффен отправился в небольшой тур по Европе с группой Blackfield в полном составе (включая Уилсона, заявленного в качестве специального гостя). Половина песен для турне была взята из первого сольного альбома Геффена на английском языке, в то время как остальные были выбраны из числа записанных группой Blackfield. В апреле 2010 года Геффен и Уилсон собрались в студии, чтобы начать запись нового альбома. Альбом вышел в марте 2011 года под названием Welcome to my DNA.

В 2013 году группа выпускает четвертый студийный альбом — Blackfield IV, 10 февраля 2017 — пятый студийный альбом — Blackfield V, а в декабре 2020 — шестой — For the Music.

Дискография

DVD

Синглы

Примечания

Ссылки 

 Blackfield — official website
 Blackfield at last.fm
 Blackfield at MySpace Music
 The Seaweed Farm — Blackfield / Steven Wilson related news

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Группы поп-рока из Великобритании